Даскала́кис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Даскалакис, Димитрис (род. 1977) — греческий футболист.
 Даскалакис, Иоаннис (в монашестве Хризостом; 1906—1961) — митрополит Мессинский.
 Даскалакис, Иосиф (род. 1982) — греческий футболист.
 Даскалакис, Константинос (род. 1981) — греческий и американский учёный в области информатики.